Terhune-Hopper House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Terhune-Hopper House (Ho-Ho-Kus, New Jersey), NRHP-ID 83001554
 Terhune-Hopper House (Upper Saddle River, New Jersey), NRHP-ID 83001553